Breitenecker ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Breitenecker (1902–1981), österreichischer Gerichtsmediziner
 Markus Breitenecker (* 1968), österreichischer Medienmanager